Pico de loro puede referirse a:

 el pico de loro (Ephedra triandra), planta fanerógama de la familia Ephedraceae y natural del norte de Argentina;
 el pico de loro (Gavilea glandulifera), orquídea de hábito terrestre originaria de Chile y Argentina;
 el pico de loro, también conocido como alicates extensibles; herramienta que se utiliza para sujetar
Las aves de la subfamilia Paradoxornithinae, conocidas vulgarmente como picos de loro.